Сражение при Эль-Аламейне — сражение, проходившее в два этапа:

 Первое сражение при Эль-Аламейне — сражение между войсками союзников и немецкими войсками в Северной Африке с 1 по 27 июля 1942 года
 Второе сражение при Эль-Аламейне — сражение между войсками союзников и немецкими войсками в Северной Африке с 23 октября по 4 ноября 1942 года